Hellisheiði steht für: 
 Hellisheiði (Ölfus), eine Hochebene im Gemeindegebiet von Ölfus in Südwestisland
 Hellisheiði (Fljótsdalshérað) (auch Hellisheiði eystri),  eine Hochebene im Gemeindegebiet von Fljótsdalshérað im Nordosten Islands